Варахаи́л — название нескольких парусных линейных кораблей Российской империи, данное в честь архангела Варахиила:

 «Варахаил» — парусный 52-пушечный линейный корабль Балтийского флота, спущенный на воду в 1715 году.
 «Варахаил» — парусный 54-пушечный линейный корабль Балтийского флота, спущенный на воду в 1749 году.
 «Варахаил» — парусный 54-пушечный линейный корабль Балтийского флота, спущенный на воду в 1752 году.
 «Варахаил» — парусный 68-пушечный линейный корабль Черноморского флота, спущенный на воду в 1800 году.